Branoner ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeburg Branoner (* 1934), deutsche Liedtexterin
 Wolfgang Branoner (* 1956), deutscher Politiker (CDU), Manager und Berater